Kanitz steht für:
 Kanitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kanitz (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Kanitz ist der Name folgender Orte:
 Kanitz, deutscher Name von Dolní Kounice, Ort im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Kanitz, deutscher Name von Kanice, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Kanitz, deutscher Name von Kanice u Domažlic, Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
 Kanitz, deutscher Name von Olszewo Węgorzewskie, Ort im Landkreis Angerburg, Polen
 Kanice, Ortsteil von Petrovice u Nového Bydžova, Okres Hradec Králové, Tschechien

Siehe auch:
 Canitz